Le terme Route 110 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 110 en Allemagne
 BR-110 au Brésil
 Route 110 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 110 en Finlande
 Route départementale 110 dans les Yvelines, France
  dans certains pays